Глу́щенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Глущенко Анатолій Павлович (1939 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, тракторист колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Глущенко Андрій Олександрович ( 1974) — український футболіст.
 Глущенко Андрій Олександрович ( 1977) — український тріатлоніст.
 Глущенко Валентин Матвійович ( 1937) — професор Придніпровської державної академії будівництва.
 Глущенко Віктор Михайлович ( 1939) — український поет.
 Глущенко Віктор Павлович ( 1938) — український науковець, фахівець у галузі електроенергетики.
 Глущенко Володимир Андрійович ( 1939) — майстер декоративного розпису, заслужений майстер народної творчості України.
 Глущенко Володимир Андрійович — заслужений працівник освіти України.
 Глущенко Галина Євдокимівна (1930—2014) — викладачка і директорка школи, Герой Соціалістичної Праці.
 Глущенко Ганна Євдокимівна — директор Кловського ліцею № 77, Народний вчитель України.
 Глущенко Герасим — Гельм'язівський сотник (1738; 1743, н.).
 Глущенко Григорій Григорович (1990—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Глущенко Ігор Миколайович ( 1962) — народний депутат України від антиукраїнської Партії регіонів.
 Глущенко Ірина Василівна — заслужений працівник культури України.
 Глущенко Леонід Федорович (1926—1986) — слюсар-лекальник, Герой Соціалістичної Праці,
 Глущенко Леонтій Петрович(1914—1985) — підполковник Радянської Армії, учасник Другої світової війни, боїв біля озера Хасан і річки Халхин-Гол, учасник Параду Перемоги на Червоній площі. Герой Радянського Союзу.
 Глущенко Любов Михайлівна (1909—?) — українська радянська діячка, директор початкової школи. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Глущенко Максим Михайлович ( 1984) — заступник генерального директора державного концерну «Укроборонпром».
 Глущенко Марія Давидівна (1905—1989) — українська художниця.
 Глущенко Микола Матвійович (1939—2004) — поет, один з найпомітніших ліриків Південного краю 60-70-х років.
 Глущенко Микола Петрович (1901—1977) — художник-імпресіоніст. Лауреат Шевченківської премії.
 Глущенко Михайло Гнатович (1909—1981) — український радянський художник.
 Глущенко Олександр Миколайович (1938—1998) — український живописець.
 Глущенко Ольга ( 1978) — білоруська тенісистка.
 Глущенко Пелагея Іванівна (1908—1983) — майстриня декоративного розпису, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Глущенко Світлана Василівна (1943—2000) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Глущенко Сергій Миколайович ( 1979) — український чиновник, реформатор, економіст і юрист.
 Глущенко Сергій Олександрович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Глущенко Тетяна Григорівна ( 1956) — українська гандболістка, олімпійська чемпіонка.
 Глущенко Федір Іванович (1944—2017) — український диригент, народний артист УРСР.
 Глущенко Юрій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Глущенко Яна Вікторівна ( 1986) — українська акторка, учасник проектів «Дизель Студіо» (скетч-ком «На трьох», концертне шоу «Дизель Шоу»).
 Глущенко Яцько — Роменський сотник (1663).

Див. також 
 Глущенкове

Примітки